Sanquirichesi – abitanti di San Quirico (Genova)
Sanquirichesi – abitanti di San Quirico (Sorano)
Sanquirichesi – abitanti di San Quirico d'Orcia